17-й чемпионат мира по боксу среди любителей проходил с 13 октября по 26 октября 2013 года в Алма-Ате, Казахстан.

Подготовка 
Международная ассоциация любительского бокса единогласно поддержала заявку Казахстана на проведение чемпиона мира по боксу среди взрослых 2013 года. Изначально планировалось проводить чемпионат в Астане, однако 28 августа 2012 года на заседании Исполкома ОЮЛ в ФА «Казахстанская федерация бокса» президент организации Тимур Кулибаев сообщил, что «чемпионат мира пройдёт в Алматы, так как это очень большое мероприятие, и мы должны провести его на очень высоком уровне»
.

Исполнительный комитет получал официальную заявку от казахстанской федерации бокса о том, чтобы Астана явилась официальным местом проведения всемирного чемпионата AIBA по боксу в 2013 году. Заслушав все обещания и программу подготовки к проведению этих соревнований, исполком единогласно проголосовал за то, чтобы дать возможность Казахстану провести этот чемпионат мира.

Медалисты

Командный зачёт

Поединки

До 49 кг

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 64 кг

До 69 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Интересные факты 
 Первенство мира в Алма-Ате стало знаковым в истории бокса, так как прошло по новым правилам АИБА — без защитных шлемов.
 Чемпионат установил новый рекорд по участию спортсменов: 576 боксёров из 116 стран против 570 боксёров из 113 стран на предыдущем чемпионате в Баку.
 Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение 4 октября 2013 года памятную серебряную монету «Чемпионат мира по боксу. Алматы 2013» номиналом 100 тенге и тиражом 3 000 штук.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по боксу 2013
 Новости чемпионата мира на Vesti.kz
 Полные результаты

2013
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
2013 год в боксе
Октябрь 2013 года
Спорт в Казахстане в 2013 году
Международные соревнования по боксу в Казахстане
Чемпионаты мира в 2013 году
Чемпионаты мира в Казахстане